Deslongchamps ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste-Louis-Armand Loiseleur-Deslongchamps (1805–1840), französischer Indologe
 Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794–1867), französischer Mediziner
 Eugène Eudes-Deslongchamps (1830–1889), französischer Naturwissenschaftler, Paläontologe
 Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774–1849), französischer Botaniker
 Pierre Deslongchamps (* 1938), kanadischer Chemiker

Siehe auch:
 Longchamps (Begriffsklärung)